DNA-databank voor strafzaken (Nederland)
 National Criminal Investigation DNA Database - Australië
 National DNA Data Bank of Canada
 Israel Police DNA Index System
 FNAEG - Frankrijk